«Just One Last Dance» () — сингл немецкой певицы Сары Коннор, выпущенный 1 марта 2004 года с ее третьего студийного альбома Key to My Soul. Он достиг коммерческого успеха в Центральной Европе. В Германии сингл занял 1-е место в чартах Media Control. Также в Европе сингл попал в пятерку лучших в Австрии и в десятку лучших в Швейцарии.

Трек-лист 
European CD single

European CD maxi single

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания 

Баллады 2000-х годов
Синглы 2004 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Поп-баллады
Песни Сары Коннор